Наканиси — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Наканиси, Кэйсукэ (1941—2002) — японский государственный деятель, директор Управления национальной обороны Японии.
 Наканиси, Таэко (род. 1931) — японская сэйю.
 Наканиси, Хидэтоси (1958) — японский дзюдоист.
 Наканиси, Эйсукэ (род. 1973) — бывший японский футбольный защитник.
 Наканиси, Юко (род. 1981) — японская спортсменка (плавание). См. также 
 Наканиси-ха Итто-рю — древняя школа кэндзюцу, одно из ответвлений стиля Оно-ха Итто-рю.